Lucifero bezeichnet:

 als Person:
 Lucifero (ca. 306): erster Erzbischof von Siena; siehe Liste der Erzbischöfe von Siena 
 Angelo Lucifero; Verdi-Funktionär in Thüringen; Mitherausgeber der Antifaschistische Nachrichten
 Armando Lucifero (1855–1933); italienischer Adeliger, Dichter, Historiker, Archäologe und Naturwissenschaftler
 Roberto Lucifero; italienischer Politiker und Leiter der PDI (Partito Liberale Italiano) nach 1946
 einen italienischen Tanker; 1942 von Mexiko beschlagnahmt und in Potrero del Llano umbenannt

Siehe auch:
 Lucifer, Begriffsklärung